Luber ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Luber (* 1914), deutsche Schauspielerin

 Ludwig Luber (1813–1850), österreichischer Finanzbeamter und Heimatdichter  
 Max Luber (1879–1950), deutscher Maler 
 Reiner Hartmut Luber (1949–2011), deutscher Folkmusiker

Ort:
 Luber (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten